Irina Bara e Ekaterine Gorgodze erano le campionesse in carica, ma hanno deciso di prendere parte con due compagne diverse. Gorgodze ha fatto coppia con Tímea Babos, ma sono state sconfitte nel primo turno da Amina Anšba e Dar'ja Astachova. Bara ha fatto coppia con Réka Luca Jani, ma sono state sconfitte nei quarti di finale da Andrea Gámiz e Eva Vedder.

In finale Ingrid Gamarra Martins e Luisa Stefani hanno sconfitto Quinn Gleason e Elixane Lechemia con il punteggio di 7-5, 6(6)-7, [10-6].

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Ekaterine Gorgodze (primo turno)
  Ingrid Gamarra Martins /  Luisa Stefani (Campionesse)

  Andrea Gámiz /  Eva Vedder (semifinale) 
  Jessie Aney /  Ingrid Neel (primo turno)

Wildcard 

  Guillermina Grant /  Noelia Zeballos (primo turno)

Ranking speciale 

  Quinn Gleason /  Elixane Lechemia (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Montevideo Open 2022